Ajax je lahko:
 Ajax Amsterdam - nogometni klub
 Ajax - konj
 HMS Ajax - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice 
 Operacija Ajax
 AJAX (programiranje)